Бунчу́к:
 Бунчук — древко с привязанным хвостом коня либо яка, служившее в XV—XVIII веках знаком власти.
 Бунчук — музыкальный инструмент военного оркестра.

Фамилия 

 Бунчук, Борис Иванович (род. 1955) — профессор кафедры украинской литературы, декан филологического факультета Черновицкого национального университета, поэт.
 Бунчук, Нина Афанасьевна (род. 1933) — депутат Верховного Совета СССР 9-го и 10-го созывов.